Села:
 Новоолександрівське — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Новоолександрівське — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Новоолександрівське — Миколаївська область, Новоодеський район